Antonio Borruto – ex calciatore italiano
 Cristian Borruto – giocatore di calcio a 5 argentino